Roland Fantom, een keyboardserie uit 2001
 Fantom (programmeertaal), een programmeertaal uit 2005